Зіно́в'єв або Зи́нов'єв — прізвище російського походження.

 Зинов'єв Геннадій Михайлович — український фізик-теоретик.
 Зінов'єв Георгій Терентійович (? — після 1702) — російський живописець.
 Зінов'єв Григорій Овсійович (1883—1936) — радянський партійний діяч.
 Зінов'єв Микола Миколайович (1945—2018) — радянський і російський поет, автор текстів численних пісень.
 Зінов'єв Митрофан Іванович (1850—1919) — український художник, педагог.
 Зінов'єв Олег Валерійович (* 1971) — український кікбоксер, заслужений майстер спорту України з кікбоксингу.
 Зінов'єв Олександр Олександрович (1922—2006) — російський радянський логік, філософ.
 Зінов'єв Петро Олександрович (1903—1976) — український кінорежисер, актор.
 Зинов'єв Сергій Олегович — російський хокеїст.

Див. також 
 Зінов'єва
Російські прізвища
Українські прізвища